Умэки — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Умэки, Мами (род. 1994) — японская дзюдоистка, чемпионка мира, бронзовый призёр Универсиады.
 Умэки, Миёси (1929—2007) — американская актриса и певица, иммигрировавшая в США из Японии в 1955 году.